NRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della USCG Shore Station a Guam